Множественное число от Триба — территориальный и избирательный округ Древнего Рима.
 Трибы — имение в Полтавской области, известное как первое пристанище колонии имени Горького.
 Трибы — урочище в Полтавском районе Полтавской области.

См. также